Krokstorp kan syfta på

Krokstorp, Oskarshamns kommun – en ort i Misterhults socken i norra delen av Oskarshamns kommun, Kalmar län